Miseong-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Miseong-dong, Gunsan, stadsdel i Gunsan, Norra Jeolla,  
 Miseong-dong, Seoul, stadsdel i Seoul,